|}

Die Bahnstrecke Charkiw–Horliwka ist eine Hauptbahn im Osten der Ukraine. Sie verläuft von Charkiw im Nordosten der Ukraine über Smijiw, Swjatohirsk, Lyman, Siwersk und Bachmut nach Horliwka im Donezbecken. Die zweigleisige elektrifizierte Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt und mit 3000 V Gleichstrom betrieben. Der Betrieb der Strecke wird von den Ukrainischen Bahnen gewährleistet, der Abschnitt von Charkiw bis Bukyne wird er von den Piwdenna Salisnyzja, ab Bukyne bis Horliwka wird er von der Donezka Salisnyzja durchgeführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Charkiw und Lyman (als Teil der Gesamtstrecke zwischen Gotnja und Lyman) im provisorisch Jahr 1910 durch die Norddonezer Eisenbahn eröffnet, 1911 erfolgte dann die offizielle Eröffnung.
Der Weiterbau der Strecke von Lyman nach Siwersk wurde dann im gleichen Jahr eröffnet, 1913 erfolgte der Ausbau bis nach Mykytiwka, hier konnte an die bereits 1869 eröffnete Strecke der Russischen Südbahnen angeschlossen werden. 1953 ging die Norddonezker Eisenbahn dann in den Sowjetischen Eisenbahnen auf, nach dem Ende der Sowjetunion sie an die Ukrsalisnyzja übergeben.

Seit Sommer 2014 ist der Eisenbahnverkehr zwischen Bachmut und Horliwka auf Grund des Ukrainekrieges unterbrochen.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südbahnen
 Bilder zur Teilstrecke Charkiw–Nowoseliwka
 Bilder zur Teilstrecke Nowoseliwka–Smijiw
 Bilder zur Teilstrecke Smijiw–Sanky
 Bilder zur Teilstrecke Sanky–Bukyne
 Bilder zur Teilstrecke Bukyne–Krasnyj Lyman
 Bilder zur Teilstrecke Krasnyj Lyman–Mykytiwka
 Bilder zur Teilstrecke Mykytiwka–Horliwka

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke CharkiwHorliwka
Bahnstrecke CharkiwHorliwka